Ringstead – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Ringstead – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)